Klymene eller Clymene har flere betydninger: 

 Klymene (nymfe) – en havnymfe fra græsk mytologi, der er datter af Okeanos, og mor til Faeton og Atlas.

Se også 
 Clymenedelfin – en mindre delfinart.